Milleker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Milleker (1942–2007), deutscher Beamter
 Felix Milleker (1858–1942),  deutsch-ungarischer Pädagoge, Musealkustos, Historiker, Heimatforscher und Herausgeber